Torre del Far o Torre del Puig del Far a Beuda (Garrotxa).
 Torre del Far a Talteüll (Rosselló).
 Torre del Far a Santa Coloma de Farners (Selva).